Nissan Caravan Elgrand — минивэн японской компании Nissan. Также модель выпускалась под именем Isuzu Filly. Предшественником Nissan Elgrand была модель Nissan Homy.

Первое поколение 
Выпускалось с 1997 по 2002 годы. Одной из изюминок Nissan Caravan Elgrand стало сочетание функциональности, неплохой для своего класса динамики и оригинальных элементов во внешности. Первоначально двигатели для этой модели были позаимствованы у внедорожника Nissan Terrano, и они представляли собой бензиновый V6 объёмом 3,3 литра и турбодизель объёмом 3,2 литра. В 1999 году турбодизель заменили новым агрегатом (Nissan ZD30) объёмом 3 литра, в 2002 году бензиновый двигатель также сменили на мотор VQ35DE объёмом 3,5 литра. Так же наряду с обычной версией, он выпускался в комплектации Highway Star Отличительной особенностью которого были низкие обвесы. Раздатка на АКПП двигателя объёмом 3.2 литра выходит на правую сторону.

Второе поколение 
Первоначально для Nissan Caravan Elgrand второго поколения был доступен только 3,5-литровый бензиновый двигатель, но в процессе производства появился выбор — ценителям экономичных машин Nissan предложил 2,5-литровый бензиновый мотор. Единственная доступная коробка передач — 5-ступенчатая АКПП, рычаг селектора которой расположен на рулевой колонке.

Сдвижная боковая дверь микроавтобуса снабжена электрическим доводчиком, а все стёкла являются атермальными. Для облегчения маневрирования при парковке Nissan Caravan Elgrand оборудуется камерой заднего вида, изображение с которой передаётся на цветной монитор, расположенный на центральной консоли. Из элементов комфорта для пассажиров можно выделить два цветных телевизора.

Третье поколение 
Минивэн Nissan Elgrand продается только на местном рынке. Базовая версия автомобиля имеет 2,5-литровый двигатель V6 мощностью 170 л. с. и передний привод.В салоне минивэна может быть семь или восемь месть в зависимости от модификации.Nissan Elgrand третьего поколения выпускается в Японии с 2010 года.

Примечания

Ссылки 

Caravan Elgrand